Платель (; ) — имя собственное; фамилия.

 Известные носители:

 Платель, Ален (род. 1959) — бельгийский хореограф, театральный режиссёр. 
  (1777—1835) — франко-бельгийский виртуоз игры на виолончели и композитор.
 Платель, Элизабет (род. 1959) — французская балерина и педагог; директор Школы танца Парижской оперы.

Примечания